Das Herreneinzel der Australian Open 1996 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Andre Agassi. Das Finale bestritten Boris Becker und Michael Chang, welches Becker in vier Sätzen gewann. Dies war sein zweiter Triumph bei den Australian Open (nach 1991) und sein sechster Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1996